Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Франческа Ск'явоне з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Бріанті
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Градецька
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Т Гарбін
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Барруа
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Фліпкенс
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= С Халеп
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= К Суарес Наварро
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М Кириленко
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= М Зец-Пешкірич
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Медіна Гаррігес
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Я Шведова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Квітова
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= І Бенешова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Т Пашек
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=66
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= С Кирстеа
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф Ск'явоне
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т Гарбін
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Барруа
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= К Суарес Наварро
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М Кириленко
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Я Шведова
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= І Бенешова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= С Кирстеа
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ф Ск'явоне
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= К Суарес Наварро
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Я Шведова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= І Бенешова
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ф Ск'явоне
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Я Шведова
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Х Дулко
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=64
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Еррані
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= С Солер Еспіноза
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Дулгеру
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ш Феґеле
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А Парра Сантонха
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Петкович
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08=

Посилання 
Main Draw 
кваліфікація Draw

одиночний розряд